Лас Трохитас има више значења:

 Лас Трохитас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трохитас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трохитас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Трохитас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохитас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохитас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохитас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохитас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохитас, Ел Пинзан (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохитас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохитас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику